Peter Bagge kan refererar till:

 Peter Bagge (1710–1779), köpman i Göteborg
 Peter Bagge (1743–1819), köpman i Göteborg
 Peter Bagge (filolog)
 Peter Bagge (serietecknare), amerikansk serietecknare född 1957

Se även 
 Peder Bagge, död efter 1599, svensk ämbetsman och sjöofficer
 Lorenz Peter Bagge (1775–1840), författare